Australisch curlingteam (gemengd)
Australisch curlingteam (gemengddubbel)
Australisch curlingteam (mannen)
Australisch curlingteam (vrouwen)